La route départementale 306, ou RD 306, est située :
 dans le département de la Sarthe, elle relie La Chapelle-aux-Choux à Sablé-sur-Sarthe, reprenant l'ancienne RN 159, déclassée en 1972.
 dans le département de l'Essonne, elle relie Saclay à Gif-sur-Yvette, reprenant l'ancienne RN 306, déclassée en 2006.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Sarthe
 Routes de l'Essonne

306